Motte steht in der Biologie für verschiedene Kleinschmetterlingsfamilien:
 Echte Motten
 Kleidermotte
 Dörrobstmotte
 Mehlmotte
 Wachsmotten
 Urmotten
 Trugmotten
 Langhornmotten
 Schopfstirnmotten
 Miniermotten
 Gespinst- und Knospenmotten
 Rundstirnmotten
 Grasminiermotten
 Sackträgermotten
 Palpenmotten

Motte oder Motté ist der Familienname bzw. Künstlername folgender Personen:

 Dr. Motte (eigentlich Matthias Roeingh; * 1960), Gründer der Love Parade in Berlin
 Alfred Motté (1887–1918), französischer Hoch- und Weitspringer
 André Motte (* 1936), belgischer Philosophie- und Religionshistoriker
 August de la Motte (1713–1788), deutscher Generalleutnant
 Bernd Motte (* 1956), deutscher Basketballtrainer
 Caroline de la Motte Fouqué (1773–1831), deutsche Schriftstellerin
 Charles Motte (1784/1785–1836), französischer Lithograf und Verleger
 Diether de la Motte (1928–2010), deutscher Komponist, Dirigent und Musiktheoretiker
 Dominique Motte (1939–2019), französischer Radrennfahrer
 Friedrich de la Motte Fouqué (1777–1843), deutscher Dichter der Romantik
 Friedrich de la Motte-Fouqué (Generalmajor) (1843–1921), deutscher General
 Guilhem Motte (* 1978), französischer Bogenbiathlet
 Ernst Heinrich August de la Motte Fouqué (1698–1774), deutscher General
 Helga de la Motte-Haber (* 1938), deutsche Musikwissenschaftlerin
 Henri-Paul Motte (1846–1922), französischer Maler
 Isaac Motte (1738–1795), US-amerikanischer Politiker
 Jason Motte (* 1982), US-amerikanischer Baseballspieler
 Jean-François Motte (1913–2001), französischer Ordensgeistlicher, Weihbischof in Cambrai
 Mark L. De Motte (1832–1908), US-amerikanischer Politiker
 Nathaniel Motte (* 1985), amerikanischer Musiker und Songwriter, siehe 3OH!3
 Tyler Motte (* 1995), US-amerikanischer Eishockeyspieler

Motte steht für:

 Motte (Burg), Burgtyp
 Motte, Bootsklasse, siehe International Moth Class
 die Motten haben, umgangssprachlich für Tuberkulose

Siehe auch:
 De Motte
 Motten
 Mott
 Mote
 Mothe
 De la Motte, Familienname
 La Motte
 Lamotte